Marot är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Clément Marot
 Daniel Marot
 Jean Marot
 Samuel Marot

Franska efternamn